Baysen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Baysen (1390–1459), preußischer Ritter und Staatsmann
 Stibor von Baysen (1405–1480), preußischer Ritter und Gubernator von Polnisch-Preußen 1459–1480